Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Koeweit. IJsland heeft geen ambassade in Koeweit.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Koeweit
IJslandse